Noite — período do dia
Nix — divindade grega que personifica a noite
A Noite — jornal brasileiro publicado de 1911 a 1957
Edifício Joseph Gire — edifício brasileiro da cidade o Rio de Janeiro, conhecido como "A Noite"

Livros 
Noite (livro) — novela brasileira de 1954 de Érico Veríssimo
Night (livro) — de 1958, escrito por Elie Wiesel
A Noite (livro) - obra dramática de José Saramago

Filmes 
Noite (filme) — brasileiro de 1985, baseado no livro de Érico Veríssimo
A Noite (filme) — de 1961, dirigido por Michelangelo Antonioni
Noites (filme) — português, de Cláudia Tomaz, 2000

Música 
 "A Noite" (canção de Da Lou) — da brasileira Da Lou
 "A Noite" (canção de Tiê) — da brasileira Tiê

Desambiguações de cinema
Desambiguações de artes